Denumirea de Ostrița se poate referi la:
 Localități în Bulgaria:
 Ostrița, un sat în regiunea Ruse;
 Ostrița, un sat în regiunea Smolean;
 Localități în Ucraina:
 Ostrița, un sat în raionul Herța, regiunea Cernăuți.